Туркельтауб — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Туркельтауб, Исаак Самойлович (1890—1938) — российский театральный деятель.
 Туркельтауб, Нусин Мотелевич (1915—1965) — советский учёный, доктор химических наук, лауреат Сталинской премии.